US Open 1980 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1980 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1980 (tennis)
 US Open 1980 (tennis, mannen)
 US Open 1980 (tennis, vrouwen)